Gibraltar je lahko:
 Gibraltar, avtonomno čezmorsko ozemlje Združenega kraljestva na jugu Iberskega polotoka
 Gibraltarska ožina, morski preliv, ki ločuje Iberski polotok in Severno Afriko
 Gibraltar, Buckinghamshire
 Gibraltar, Michigan
 Gibraltar, Pensilvanija
 Gibraltar, Washington
 Gibraltar, Wisconsin
 HMS Gibraltar - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice